Broad Channel (Rockaway Line), een metrostation in New York
Broad Channel (Queens), een wijk in Queens